Kietz steht für:
 eine mittelalterliche Dienstsiedlung im Nordosten Deutschlands, siehe Kietz (Siedlung)

Davon abgeleitet ist Kietz der Name folgender Orte:
 Kietz (Beelitz), Wohnplatz von Beelitz, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg
 Kietz (Berlin-Köpenick), eine Ortslage von Berlin-Köpenick
 Kietz (Hagenow), Wohnplatz von Hagenow, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Kietz (Küstriner Vorland), Ortsteil von Küstriner Vorland, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Kietz (Lenzerwische), Ortsteil von Lenzerwische, Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Kietz (Milower Land), Wohnplatz der Gemeinde Milower Land, Landkreis Havelland, Brandenburg
 Kietz (Neu Zauche), Gemeindeteil von Neu Zauche, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
 Kietz (Rhinow), Ortsteil von Rhinow, Landkreis Havelland, Brandenburg
 Kietz (Unterspreewald), Wohnplatz im Ortsteil Neuendorf am See der Gemeinde Unterspreewald, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
 Kietz (Zossen), ein ehemaliger Wohnplatz in Zossen im Landkreis Teltow-Fläming in Brandenburg

Kietz ist der Familienname folgender Personen:
 Erhard Kietz (1909–1982), deutscher Physiker
 Ernst Benedikt Kietz (1815–1890), deutscher Maler
 Gertraud Kietz (1913–2001), deutsche Kindergärtnerin/Hortnerin, Jugendleiterin und promovierte Psychologin
 Gustav Adolph Kietz (1824–1908), deutscher Bildhauer
 Reinhold Kietz (1927–1994), deutscher Politiker (SED)

Siehe auch:

 Altkietz
 Kiez, auch Kietz, ein Stadtbereich vor allem in Berlin und das Rotlichtviertel in Hamburg
 KiEZ, Bezeichnung für Kinder- und Jugenderholungszentren
 Kitz
 Kiz
 Keats